La loi de Lindeman fait référence à deux lois différentes : 

 la loi de Lindeman en écologie qui mesure l'énergie transmise d'un niveau trophique à l'autre, plus précisément l'efficience écologique (en) d'un consommateur donné au sein d'une chaîne trophique
la loi de Lindeman en linguistique historique, qui porte sur le traitement phonétique des groupes initiaux [consonne + semi-consonnes] dans les mono-syllabes. La première a été nommée d'après l'écologiste américain Raymond Lindeman (en), la seconde d'après le linguiste norvégien Frederik Lindeman (en).